Ferretti ima više značenja:
 Ferretti, Ancona
 Ferretti, Pescara